Marley steht für:

 Marley (Film), Dokumentarfilm von Kevin Macdonald (2012)
 Marley (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marley (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marley (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marley Mill, Ort in den Vereinigten Staaten

Marley ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Marley (1945–1981), jamaikanischer Reggae-Musiker
 Cedella Marley (* 1967), jamaikanische Reggae-Musikerin
 Cedella Marley Booker (1926–2008), jamaikanische Sängerin und Autorin
 Damian Marley (* 1978), jamaikanischer Reggae-Musiker
 Dudley Aman, 1. Baron Marley (1884–1952), britischer Politiker
 Gilberto Marley (1871–1939), italienischer Radrennfahrer und Pionier der Zeitnehmung
 J. Peverell Marley (1901–1964), US-amerikanischer Kameramann
 John Marley (1907–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Julian Marley (* 1975), englischer Roots-Reggae-Musiker
 Ky-Mani Marley (* 1976), jamaikanischer Filmschauspieler und Reggaemusiker
 Marly Marley († 2014), brasilianische Schauspielerin und Regisseurin
 Rita Marley (* 1946), jamaikanische Reggaemusikerin kubanischer Herkunft
 Rohan Marley (* 1972), jamaikanischer Musiker
 Sharon Marley (* 1964), jamaikanische Reggae-Sängerin
 Skip Marley (* 1996), jamaikanischer Sänger
 Stephen Marley (* 1972), jamaikanischer Roots-Reggae-Musiker
 Ziggy Marley (* 1968), jamaikanischer Reggaemusiker

Siehe auch:
 Marley & Ich
 Marly